I Don't Give A kan syfta på:

 I Don't Give A (Lisa Ajax-låt) – en låt framförd av Lisa Ajax i Melodifestivalen 2017
 I Don't Give A (Madonna-låt) – en låt på MDNA